Der Kanton Provins ist ein französischer Kanton im Arrondissement Provins, im Département Seine-et-Marne und in der Region Île-de-France; sein Hauptort ist Provins. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 1998 Bertrand Caparroy (PS).

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 81 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur Neuordnung bestand der Kanton Provins aus den 15 Gemeinden Chalautre-la-Petite, La Chapelle-Saint-Sulpice, Chenoise, Cucharmoy, Longueville, Mortery, Poigny, Provins, Rouilly, Saint-Brice, Saint-Hilliers, Saint-Loup-de-Naud, Sainte-Colombe, Soisy-Bouy und Vulaines-lès-Provins. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 182,26 km2.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
 2019: Fusion Chenoise und Cucharmoy → Chenoise-Cucharmoy

Provins